Sebastian Witek (ur. 28 czerwca 1986 w Kłodzku) – polski biathlonista. Zadebiutował w biathlonie w rozgrywkach juniorskich w roku 2005.

Starty w Pucharze Świata rozpoczął zawodami w Lahti w roku 2007 zajmując 106. miejsce w sprincie. Jego najlepszy dotychczasowy wynik w Pucharze świata to 44. miejsce w sprincie w Hochfilzen w sezonie 2008/09.

Podczas Mistrzostw świata juniorów w roku 2005 w Lahti zajął 33. miejsce w sprincie, 56. w biegu pościgowym, 24. w biegu indywidualnym oraz 12 w sztafecie. Na Mistrzostwach świata juniorów w roku 2007 w Martello zajął 54. miejsce w biegu indywidualnym, 37 w sprincie, 37 w biegu pościgowym i 8 w sztafecie.

Na Mistrzostwach świata w roku 2008 w Östersund zajął 104. miejsce w biegu indywidualnym i 91. w sprincie. Na Mistrzostwach świata w roku 2009 w Pjongczangu zajął 83. miejsce w biegu indywidualnym, 91. w sprincie oraz 13. w sztafecie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata 
 2008 Östersund – 104. (bieg indywidualny), 91. (sprint)
 2009 Pjongczang – 83. (bieg indywidualny), 91. (sprint), 13. (sztafeta)

Mistrzostwa świata juniorów 
 2005 Kontiolahti – 33. (sprint), 56. (bieg pościgowy), 24. (bieg indywidualny), 12. (sztafeta)
 2007 Martello – 54. (bieg indywidualny), 37. (sprint), 37. (bieg pościgowy), 8. (sztafeta)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu IBU

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1986
Polscy biathloniści
Ludzie urodzeni w Kłodzku